Carson Eric Cooper (né le  à Cornwall, dans la province de l'Ontario au Canada – mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1924-1925 || Bruins de Boston || LNH ||12 ||5 ||3 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1925-1926 || Bruins de Boston || LNH ||36 ||28 ||3 ||31 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1926-1927 || Bruins de Boston || LNH ||10 ||4 ||0 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1926-1927 || Canadiens de Montréal || LNH ||14 ||5 ||3 ||8 ||16 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1927-1928 || Cougars de Détroit || LNH ||44 ||15 ||2 ||17 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1928-1929 || Cougars de Détroit || LNH ||44 ||18 ||9 ||27 ||14 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1929-1930 || Cougars de Détroit || LNH ||44 ||18 ||18 ||36 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1930-1931 || Falcons de Détroit || LNH ||43 ||14 ||14 ||28 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1931-1932 || Falcons de Détroit || LNH ||48 ||3 ||5 ||8 ||11 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1932-1933 || Olympics de Détroit || LIH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1933-1934 || Olympics de Détroit || LIH ||37 ||11 ||6 ||17 ||16 ||6 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|1934-1935 || Bulldogs de Windsor || LIH ||14 ||4 ||5 ||9 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1934-1935|| Olympics de Détroit || LIH ||12 ||2 ||4 ||6 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2

|295 ||110 ||57 ||167 ||111 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2

|65 ||17 ||15 ||32 ||20 ||9 ||1 ||1 ||2 ||4

Notes et références 

Naissance en juillet 1899
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Cougars de Détroit
Joueur des Falcons de Détroit
Joueur des Olympics de Détroit
Joueur des Bulldogs de Windsor
Décès en juillet 1955
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata
Naissance à Cornwall (Ontario)
Décès à 55 ans
Capitaine des Red Wings de Détroit